

Persone 
 Kashif – musicista statunitense
 Ibrahim al Kashif – cantante sudanese
 Tolga Kashif – direttore d'orchestra e compositore britannico di origine turca

Altro 
 Kashif – nome proprio di persona maschile di origine pachistana

Pagine correlate 
Mohammad Kashif